Elk Creek ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elk Creek (Idaho), im Shoshone County
 Elk Creek (Kalifornien), im Glenn County
 Elk Creek (Kentucky), im Spencer County
 Elk Creek (Missouri), im Texas County
 Elk Creek (Nebraska), im Johnson County
 Elk Creek (New York), im Otsego County
 Elk Creek (Virginia), im Grayson County
 Elk Creek (Washington), im Pacific County
 Elk Creek (Wisconsin), im Trempealeau County

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Elk Creek (Alaska)
 Elk Creek (Archuleta County, Colorado)
 Elk Creek (Conejos County, Colorado)
 Elk Creek (Delta County, Colorado)
 Elk Creek (Douglas County, Colorado)
 Elk Creek (Eagle County, Colorado)
 Elk Creek (Garfield County, Colorado)
 Elk Creek (Gilpin County, Colorado)
 Elk Creek (Grand County, Colorado)
 Elk Creek (Gunnison County, Colorado)
 Elk Creek (Jackson County, Colorado)
 Elk Creek (Jefferson County, Colorado)
 Elk Creek (La Plata County, Colorado)
 Elk Creek (Mineral County, Colorado)
 Elk Creek (Park County, Colorado)
 Elk Creek (Routt County, Colorado)
 Elk Creek (Saguache County, Colorado)
 Elk Creek (San Juan County, Colorado)
 Elk Creek (San Miguel County, Colorado)
 Elk Creek (Adams County, Idaho)
 Elk Creek (Blaine County, Idaho)
 Elk Creek (Boise County, Idaho)
 Elk Creek (Bonneville County, Idaho)
 Elk Creek (Camas County, Idaho)
 Elk Creek (Clearwater County, Idaho)
 Elk Creek (Custer County, Idaho)
 Elk Creek (Elmore County, Idaho)
 Elk Creek (Fremont County, Idaho)
 Elk Creek (Idaho County, Idaho)
 Elk Creek (Lemhi County, Idaho)
 Elk Creek (Shoshone County, Idaho)
 Elk Creek (Valley County, Idaho)
 Elk Creek (Switzerland County, Indiana)
 Elk Creek (Washington County, Indiana)
 Elk Creek (Chickasaw County, Iowa)
 Elk Creek (Clay County, Iowa)
 Elk Creek (Clayton County, Iowa)
 Elk Creek (Crawford County, Iowa)
 Elk Creek (Decatur County, Iowa)
 Elk Creek (Hardin County, Iowa)
 Elk Creek (Harrison County, Iowa)
 Elk Creek (Ida County, Iowa)
 Elk Creek (Mahaska County, Iowa)
 Elk Creek (Monona County, Iowa)
 Elk Creek (Worth County, Iowa)
 Elk Creek (Colusa County, Kalifornien)
 Elk Creek (Del Norte County, Kalifornien)
 Elk Creek (Glenn County, Kalifornien)
 Elk Creek (Humboldt County, Kalifornien)
 Elk Creek (Josephine County, Kalifornien)
 Elk Creek (Mendocino County, Kalifornien)
 Elk Creek (Siskiyou County, Kalifornien)
 Elk Creek (Sonoma County, Kalifornien)
 Elk Creek (Tulare County, Kalifornien)
 Elk Creek (Atchison County, Kansas)
 Elk Creek (Barber County, Kansas)
 Elk Creek (Bourbon County, Kansas)
 Elk Creek (Cloud County, Kansas)
 Elk Creek (Douglas County, Kansas)
 Elk Creek (Norton County, Kansas)
 Elk Creek (Caldwell County, Kentucky)
 Elk Creek (Clay County, Kentucky)
 Elk Creek (Fleming County, Kentucky)
 Elk Creek (Leslie County, Kentucky)
 Elk Creek (Letcher County, Kentucky)
 Elk Creek (Magoffin County, Kentucky)
 Elk Creek (Martin County, Kentucky)
 Elk Creek (McLean County, Kentucky)
 Elk Creek (Ohio County, Kentucky)
 Elk Creek (Owen County, Kentucky)
 Elk Creek (Spencer County, Kentucky)
 Elk Creek (Whitley County, Kentucky)
 Elk Creek (Sanilac County, Michigan)
 Elk Creek (Jackson County, Minnesota)
 Elk Creek (Rock County, Minnesota)
 Elk Creek (Chariton County, Missouri)
 Elk Creek (Howell County, Missouri)
 Elk Creek (Johnson County, Missouri)
 Elk Creek (Pettis County, Missouri)
 Elk Creek (Texas County, Missouri)
 Elk Creek (Wright County, Missouri)
 Elk Creek (Beaverhead County, Montana)
 Elk Creek (Big Horn County, Montana)
 Elk Creek (Custer County, Montana)
 Elk Creek (Deer Lodge County, Montana)
 Elk Creek (Flathead County, Montana)
 Elk Creek (Gallatin County, Montana)
 Elk Creek (Glacier County, Montana)
 Elk Creek (Granite County, Montana)
 Elk Creek (Hill County, Montana)
 Elk Creek (Judith Basin County, Montana)
 Elk Creek (Lewis and Clark County, Montana)
 Elk Creek (Lincoln County, Montana)
 Elk Creek (Madison County, Montana)
 Elk Creek (Meagher County, Montana)
 Elk Creek (Missoula County, Montana)
 Elk Creek (Park County, Montana)
 Elk Creek (Petroleum County, Montana)
 Elk Creek (Powder River County, Montana)
 Elk Creek (Ravalli County, Montana)
 Elk Creek (Sanders County, Montana)
 Elk Creek (Sweet Grass County, Montana)
 Elk Creek (Wheatland County, Montana)
 Elk Creek (Custer County, Nebraska)
 Elk Creek (Dixon County, Nebraska)
 Elk Creek (Gosper County, Nebraska)
 Elk Creek (Nance County, Nebraska)
 Elk Creek (Nuckolls County, Nebraska)
 Elk Creek (Pawnee County, Nebraska)
 Elk Creek (Rock County, Nebraska)
 Elk Creek (Seward County, Nebraska)
 Elk Creek (Colfax County, New Mexico)
 Elk Creek (San Miguel County, New Mexico)
 Elk Creek (Cattaraugus County, New York)
 Elk Creek (Delaware County, New York)
 Elk Creek (Greene County, New York)
 Elk Creek (Otsego County, New York)
 Elk Creek (Steuben County, New York)
 Elk Creek (Alleghany County, North Carolina)
 Elk Creek (Ashe County, North Carolina)
 Elk Creek (Stokes County, North Carolina)
 Elk Creek (Wilkes County, North Carolina)
 Elk Creek (Golden Valley County, North Dakota)
 Elk Creek (Richland County, North Dakota)
 Elk Creek (Butler County, Ohio)
 Elk Creek (Lorain County, Ohio)
 Elk Creek (Cherokee County, Oklahoma)
 Elk Creek (Kiowa County, Oklahoma)
 Elk Creek (McIntosh County, Oklahoma)
 Elk Creek (Baker County, Oregon)
 Elk Creek (Benton County, Oregon)
 Elk Creek (Clatsop County, Oregon)
 Elk Creek (Columbia County, Oregon)
 Elk Creek (Coos County, Oregon)
 Elk Creek (Curry County, Oregon)
 Elk Creek (Douglas County, Oregon)
 Elk Creek (Grant County, Oregon)
 Elk Creek (Hood River County, Oregon)
 Elk Creek (Rogue River), Oregon
 Elk Creek (Josephine County, Oregon)
 Elk Creek (Lane County, Oregon)
 Elk Creek (Lincoln County, Oregon)
 Elk Creek (Linn County, Oregon)
 Elk Creek (Tillamook County, Oregon)
 Elk Creek (Union County, Oregon)
 Elk Creek (Wallowa County, Oregon)
 Elk Creek (Wasco County, Oregon)
 Elk Creek (Cambria County, Pennsylvania)
 Elk Creek (Centre County, Pennsylvania)
 Elk Creek (Elk County, Pennsylvania)
 Elk Creek (Erie County, Pennsylvania)
 Elk Creek (Sullivan County, Pennsylvania)
 Elk Creek (South Dakota), Meade County
 Elk Creek (Tennessee), Campbell County
 Elk Creek (Texas), Hemphill County
 Elk Creek (Daggett County, Utah)
 Elk Creek (Weber County, Utah)
 Elk Creek (Bedford County, Virginia)
 Elk Creek (Grayson County, Virginia)
 Elk Creek (Louisa County, Virginia)
 Elk Creek (Rockbridge County, Virginia)
 Elk Creek (Clallam County, Washington)
 Elk Creek (Cowlitz County, Washington)
 Elk Creek (Grays Harbor County, Washington)
 Elk Creek (Jefferson County, Washington)
 Elk Creek (Klickitat County, Washington)
 Elk Creek (Lewis County, Washington)
 Elk Creek (Mason County, Washington)
 Elk Creek (Pacific County, Washington)
 Elk Creek (Pend Oreille County, Washington)
 Elk Creek (Skamania County, Washington)
 Elk Creek (Snohomish County, Washington)
 Elk Creek (Whatcom County, Washington)
 Elk Creek (West Fork River), West Virginia
 Elk Creek (Harrison County, West Virginia)
 Elk Creek (Logan County, West Virginia)
 Elk Creek (Mingo County, West Virginia)
 Elk Creek (Pocahontas County, West Virginia)
 Elk Creek (Buffalo County, Wisconsin)
 Elk Creek (Dunn County, Wisconsin)
 Elk Creek (Pepin County, Wisconsin)
 Elk Creek (Trempealeau County, Wisconsin)
 Elk Creek (Vernon County, Wisconsin)
 Elk Creek (Albany County, Wyoming)
 Elk Creek (Big Horn County, Wyoming)
 Elk Creek (Campbell County, Wyoming)
 Elk Creek (Carbon County, Wyoming)
 Elk Creek (Johnson County, Wyoming)
 Elk Creek (Lincoln County, Wyoming)
 Elk Creek (Natrona County, Wyoming)
 Elk Creek (Park County, Wyoming)
 Elk Creek (Sublette County, Wyoming)

Siehe auch:
 Elk Creek Township